Saltzmann är ett efternamn som bärs av bland andra:

 Carl Saltzmann, tysk landskaps- och marinmålare
 Harry Saltzman, amerikansk filmproducent

Se även
 Salzmann